У наведеній таблиці показаний медальний залік 16-х зимових Олімпійських ігор, які пройшли у місті Альбервіль (Франція) з 8 лютого по 23 лютого 1992 року.

Посилання 
 Міжнародний олімпійський комітет-Альбервиль 1992 — Медальний залік

Зимові Олімпійські ігри 1992
1992